When We Were Young (canção de Adele) - do álbum 25
 When We Were Young (canção de Take That) - do EP Progressed